Szuchmacher puede hacer referencia a:

Rubén Szuchmacher, actor, director de teatro argentino, hermano de Perla.
Perla Szuchmacher, dramaturga, actriz y directora de teatro argentina, hermana de Rubén.